The West Pole () — девятый студийный альбом голландской рок/метал-группы The Gathering.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Hans Rutten — ударные, перкуссия;
 René Rutten — гитара, стилофон;
 Frank Boeijen — клавишные, пианино, фисгармония, вибрафон;
 Marjolein Kooijman — бас;
 Silje Wergeland — вокал, рояль.

Приглашённые музыканты 
 Marcela Bovio — вокал;
 Anne van den Hoogen — вокал;
 Jos van den Dungen — скрипка, альт.

Прочие 
 Rob van Boeckel — инженер (барабаны и бас-гитара);
 John Mitchell — инженер (вокал);
 Bjornar E Nielsen — инженер (вокал);
 Sabine Fischer — буклет;
 René Rutten — продюсер, микширование, мастеринг, инжиниринг, дизайн;
 Zlaya Hadzich — микширование, мастеринг;
 Bjønar E. Nilsen — инженер;
 Adam Abernethy — фотограф (обложка);
 Gema Pérez — фотограф, дизайнер;
 Steven Meyer-Rassow — фотограф;
 Michel de Klein — дизайнер.

Примечания 

Альбомы The Gathering